A Copa Davis de 1975 foi a 64ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 53 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 12 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.

O Chile venceu a África do Sul na final da Zona Americana, a Austrália derrotou a Nova Zelândia na final da Zona Oriental e Tchecoslováquia e Suécia venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, Tchecoslováquia e Suécia venceram seus jogos, fazendo a final no Kungliga Tennishallen em Estocolmo, Suécia, entre os dias 19 e 21 de dezembro, com vitória dos suecos.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
 
 
  — avançou para a Final Interzonal americana

Região América do Sul

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
 
 
  — avançou para a Final Interzonal americana

Final

Zona do Leste (Oriental)

Fase Preliminar
Times
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona Europeia

Zona A

Qualificatório
Times
 
 
  — avançou para a Fase Preliminar
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona B

Qualificatório
Times
  — avançou para a Fase Preliminar
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Fonte
 

1975
1975 no tênis